Henry Bourchier kan syfta på: 

* Henry Bourchier, 1:e earl av Essex (omkring 1404-1483), engelsk peer
 Henry Bourchier, 2:e earl av Essex (död 1540), engelsk peer
 Henry Bourchier, 5:e earl av Bath (1587–1654), engelsk peer